Pröckl ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Pröckl (1888–1957), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Thomas Pröckl (* 1957), deutscher Fußballfunktionär
 Wilhelm Pröckl (1940–2019), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Bröckl